Theodor-Billroth-Straße steht für:
 Theodor-Billroth-Straße (Bremen)
 Theodor-Billroth-Straße (Bocholt)